Turaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Dawit Turaschwili (* 1966), georgischer Schriftsteller
 Otar Turaschwili (* 1986), georgisch-rumänischer Rugby-Union-Spieler